

Persone 
Mario Verdone – critico cinematografico italiano, padre di Carlo, Luca e Silvia
Carlo Verdone – attore e regista italiano
Luca Verdone – regista italiano
Silvia Verdone – produttrice cinematografica italiana

Specie di uccelli 
Verdone comune (Chloris chloris)
Verdone di Cina (Chloris sinica)
Verdone testa nera (Chloris ambigua)
Verdone bastardo (Carpodacus erythrinus)

Altro 
Verdone – termine gergale per indicare il dollaro statunitense